Rådasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rådasjön (Råda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun och Mölndals kommun,  (1,92 km²)
Rådasjön (Fotskäls socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Rådasjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (40,8 ha)
Rådasjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (11 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn